Predeál, város Brassó megyében
Predeál, Kispredeál korábbi neve